Jméno a příjmení Karel Zeman nese nebo neslo více osobností:

 Karel Zeman (1910–1989) – český filmový režisér, výtvarník, loutkář, animátor a reklamní grafik
 Karel Zeman (politik) (1889–???) – český a československý politik a poslanec
 Karel Zeman (grafik) (* 1949) – český grafik, rytec a medailér

Související články 
 Karel
 Zeman